Jesionowa Góra (251,9 m n.p.m.) – wzniesienie na Pojezierzu Wschodniosuwalskim, położone w woj. podlaskim, w powiecie suwalskim, w gminie Szypliszki
 Jesionowa Góra (212,8 m n.p.m.) – wzniesienie Wzgórz Opoczyńskich, położone w woj. łódzkim, w powiecie piotrkowskim, w gminie Aleksandrów
 Jesionowa Góra (184,1 m n.p.m.) – wzniesienie na Równinie Biłgorajskiej, położone w woj. podkarpackim, w powiecie stalowowolskim, w gminie Pysznica